Чемпионат MLS 2023 () — 111-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 45-й сезон национальной лиги первого дивизиона и 28-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимают участие 29 команд (26 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 25 февраля и закончится 21 октября.

Чемпионский титул защищает клуб «Лос-Анджелес».

Изменения 
 Лигу пополнил «Сент-Луис Сити», став 29-й франшизей лиги. Команда будет выступать в Западной конференции
 «Нэшвилл» перешёл в Восточную конференцию
 Впервые в истории лиги канадские клубы смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов КОНКАКАФ без необходимости побеждать в Первенстве Канады
 Изменился формат плей-офф: команды, занявшие 8 и 9 места в каждой из конференций сыграют друг с другом в раунде уайлд-кард. Команды, занявшие 1-7 места в конференциях, и победители уайлд-кард сыграют в первом раунде плей-офф в серии до 2 побед. Последующие раунды плей-офф состоят из 1 матча с дополнительным временем и пенальти в случае ничьи.

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры и капитаны

Тренерские изменения

Регулярный сезон

Формат 
Регулярный чемпионат лиги пройдёт с 25 февраля по 21 октября 2023 года. Каждая из 29 команд проведёт 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. 15 команд Восточной конференции сыграют по 2 матча с каждой из команд внутри конференции и один матч с одной из 6 команд Западной конференции. 14 команд Западной конференции сыграют по 2 матча с каждой из команд внутри конференции и по одному или два матча с 6 или 7 командами Восточной конференции.

Регулярный сезон будет приостановлен на время проведения  с 15 июля по 20 августа.

Турнирная таблица конференций

Восточная конференция

Западная конференция

Общая турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Награды

Игрок / команда недели 
 Жирный обозначает игрока недели.

Гол недели

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2023
2023 год в футболе